

Grupy muzyczne 
 The Charlatans – amerykański zespół muzyczny z lat 70. XX wieku
 The Charlatans – brytyjski zespół muzyczny istniejący od 1989 roku

Albumy muzyczne 
 The Charlatans – pierwszy wydany album grupy muzycznej tej samej nazwy z 1969 roku